Penelope Widmore egy fiktív szereplő a Lost című sorozatból.

1995-ben Penelope Widmore találkozott Desmonddal egy monostornál Skóciában, ahonnan Hume-ot elbocsátották. Penny el akart szállítani pár rekesz bort, amit ebben a kolostorban készítettek. Des segített a nőnek bepakolni a bort, és ennek köszönhetően vele tarthatott a városba. ("Catch-22")

Penny két éven keresztül találkozgatott Desmonddal, míg végül összeköltöztek. Des 1996-ban felkereste Penelope apját, hogy megkérje a lánya kezét. Az öreg Widmore ezt nem vette jó néven, és lekezelte Hume-ot. Később Pen és Des találkoztak Londonban, és csináltattak egy fényképet magukról. Desmond még mindig azt tervezte, hogy összeházasodik szerelmével, de hirtelen megváltoztatta a döntését, a megvett jegygyűrűt nem adta át Pennynek. Penelope azt mondta neki, hogy azért tette ezt, mert túl gyáva volt. („Flashes Before Your Eyes”)

Hume hamarosan csatlakozott a hadsereghez. Az egyik parancs megtagadása következtében börtönbe került. Miután szabadult, Mr. Widmore közölte vele, hogy tűnjön el, és soha ne lépjen kapcsolatba a lányával. Penelope eközben talált magának egy férjjelöltet, mert azt hitte, Desmond elfelejtette őt. Penny hamarosan meglelte Dest, és számon kérte tőle, miért nem írt neki soha. Pen elég elszánt volt, hogy volt barátjával maradhasson, és a pénz sem számított neki. Hume közölte a lánnyal, hogy hamarosan elutazik, és részt vesz egy világ körüli versenyen. Penelope tudatta vele, hogy még nem tűzték ki az esküvőt. („Live Together, Die Alone”)

A férfi eltűnését követően a lány időt és pénzt nem kímélve kutatott szerelme után, míg végül rálelt.

Alternatív idővonal 

Ez a történet annyiban különbözik az előzőtől, hogy azon a napon, amikor Des elment gyűrűt venni Penelopenak, találkozott egy idős hölggyel, aki igen csak meglepte a férfit kijelentéseivel. Amikor bement az ékszerboltba, az eladó, Ms. Hawking elmesélte a férfinak, hogy mi fog rá várni a jövőben. Pontosan tudott a szigetről, valamint arról is, hogy 3 éven keresztül a Hattyú állomáson fog nyomkodni egy gombot. Ha ezt nem teszi, akkor a világ elpusztul. Ezután Des szakított Pennyvel.

Desmond bemérése 

Mathias és Henrik egy sarkvidéki megfigyelő állomásról több mint 3 év elteltével megtalálták Desmondot egy elektromágneses rendellenesség észlelése után. A két portugálul beszélő ember jelentette Pennynek, hogy helyi idő szerint 3 óra 5 perckor rátaláltak a keresett személyre.

Desmond felkutatása 

Nem sokra rá a sziget közelében egy helikopter lezuhant, és egy ejtőernyős leszállt a dzsungelben. Desmond villanásai meggyőzték a férfit, hogy ez valószínűleg Penny volt. Kiderült, hogy helyette Naomi érkezett a szigetre. A nőnél volt egy könyv is, amiben ott volt Pen és Des közös fotója. Naomi azt állította, hogy bár soha nem találkozott Pennyvel, de a nő bérelte fel, hogy kutassa fel Dest. A szigetre egy koordináta alapján jutott el, ami Penelopetól származik.

Naomi valóban Dest kereste? 

Ki Naomi? Naomi történetét megkérdőjelezték, amikor Charlie a Tükörország kommunikációs berendezésének segítségével kapcsolatba lépett Penelopeval. Amikor Pace említette Naomit, Penny nem tudta, miről beszél a férfi. A nő közölte, nincs a hajón, és nem ismer semmilyen Naomit. Penelope mosolyra fakadt, amikor meghallotta Charlie-t, hogy Desmondnak kiabál. De a két szerelmes most sem tudott egymással beszélgetni, mert Mikhail felrobbantott egy gránátot, ezért a zenész bezárta a szobát. Miután a szobát elöntötte a víz, Pace megfulladt. A fiú előtte Desmondnak írt egy üzenetet a kezére: Nem Penny hajója!

Telefonhívás a Kahana fedélzetéről 

A Kahana kommunikációs termében Sayid megjavította a telefont, így Desmond felhívhatta szerelmét. A telefonszámát úgy szerezte meg, hogy miközben az elméje ide-oda ugrált az időben, megkérte a múltbéli Pennyt, hogy adja meg neki a számát, és ne változtassa meg azt legalább 8 évig. Des tárcsázta a telefonszámot, Pen pedig felvette a telefont. Sok idejük azonban nem jutott a beszélgetésre, mert a vonal szakadozott. Hume csak annyit tudott mondani, hogy egy szigeten van, amit, mint kiderült, Penelope már keres. Az utolsó pillanatokban gyorsan szerelmet vallottak egymásnak, majd a hívás félbeszakadt.

Desmond megtalálása 

A 103. napon Desmond és Frank az Oceanic 6 tagokkal az óceánba zuhant. Éjszaka arra lettek figyelmesek, hogy egy hajó van a közelükben. Kiabálni kezdtek, a hajó megfordult, s a második évad végéről látott portugál kutató, Henrik Ms. Widmore után kiáltott. Penny kilépett a fedélzetre. Des alig hitt a szemének, rögtön Pennek szólt. A nő leszaladt a hídról, hogy hosszú évek után újra találkozhasson szerelmével. Penelope elmondta, hogy bemérte Hume telefonhívását, így talált rájuk. 1 héttel később az Oceanic 6 tagjaival kidolgoztak egy történetet, majd kirakták őket az óceánra, hogy eljuthassanak Membata szigetére. A szerelmespár pedig másfelé halad, hogy elbújhassanak valaki elől.

Desmond megtalálása után 

Pár hónappal az Oceanic 6 megmentése után a Fülöp-szigeteknél Penny életet adott fiának, akit Charlie Hume-nak neveztek el. 3 évvel később elkísérte Desmondot Oxfordba, bár az utazás ellen mindvégig tiltakozott. Ezt követően Los Angelesbe indultak. Itt Ben meg akarta ölni őt (Desmondot meg is lőtte), mivel ezt korábban megígérte Charles Widmore-nak, de Penelope könyörgése és a kis Charlie látványa miatt meggondolta magát. Penny kórházba vitte férjét, ahol találkozott Ms. Hawkinggal. Eloise elnézést kért tőle a történtekért, ami szerinte a fia, Daniel Faraday miatt történt. A beszélgetés közben kapta meg a hírt Penelope, hogy Desmond állapota stabilizálódott.

Lost-szereplők